Jacquiniella  — род многолетних травянистых растений подтрибы Laeliinae трибы Epidendreae, подсемейства Эпидендровые, семейства Орхидные.

Аббревиатура родового названия — Ja.

Виды 
Список видов по данным The Plant List:
  Jacquiniella aporophylla (L.O.Williams) Dressler		
  Jacquiniella cernua (Lindl.) Dressler		
  Jacquiniella cobanensis (Ames & Schltr.) Dressler		
  Jacquiniella colombiana Schltr.		
  Jacquiniella equitantifolia (Ames) Dressler		
  Jacquiniella gigantea Dressler, Salazar & García-Cruz		
  Jacquiniella globosa (Jacq.) Schltr.		
  Jacquiniella leucomelana (Rchb.f.) Schltr.		
  Jacquiniella pedunculata Dressler		
  Jacquiniella standleyi (Ames) Dressler		
  Jacquiniella steyermarkii Carnevali & Dressler		
  Jacquiniella teretifolia (Sw.) Britton & P.Wilson

Болезни и вредители

Примечания

Литература 
 Isobyl la Croix. The New Encyclopedia of Orchids: 1500 Species in Cultivation. Timber Press, 2008 ISBN 0-88192-876-3
 Pridgeon, A.M., Cribb, P.J., Chase, M.A. & Rasmussen, F. eds. (1999). Genera Orchidacearum 1. Oxford Univ. Press.
 Pridgeon, A.M., Cribb, P.J., Chase, M.A. & Rasmussen, F. eds. (2001). Genera Orchidacearum 2. Oxford Univ. Press.
 Pridgeon, A.M., Cribb, P.J., Chase, M.A. & Rasmussen, F. eds. (2003). Genera Orchidacearum 3. Oxford Univ. Press

Орхидные
Многолетние травы